Сан-Хуан — Лавентиль () — регион на острове Тринидад, Тринидад и Тобаго. Имеет границы с регионами Тунапуна — Пиарко, Диего-Мартин, городскими округами Чагуанас и Порт-оф-Спейн, а также имеет выход на Карибское море и залив Пария. Площадь региона составляет 220,39 кв. километров (самый маленький показатель среди всех районов), а население — 157 288 человек (2011).

Главой региона на 2019 год является Энтони Робертс.

Избирательные округа 
Регион Сан-Хуан — Лавентиль разбит на 13 избирательных округов:
 Маракас-Бей (Санта-Крус)
 Морвент
 Верхний Мелик-Каледония
 Фебу
 Восточный Сан-Хуан
 Западный Сан-Хуан
 Арангез (Уорнер-Виллейдж)
 Пети Бур (Чамп Флюр)
 Сент-Барбз
 Саксесс
 Сент-Аннз
 Битем (Пиктон)
 Баратария

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница региона в Facebook

Административные единицы Тринидада и Тобаго